Czyżewszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Czyżewszczyzna – dawna wieś. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim